Kind peut faire référence à :

Patronymes 
 Danielle Kind, actrice et mannequin canadienne.
 Richard Kind (né en 1956), acteur américain.
 Ron Kind (né en 1963), homme politique américain.

Prénom  
 Kind Butler III (né en 1989), athlète américain.

Divers 
  (L'Enfant), un long-métrage documentaire français du réalisateur franco-israélien Yonathan Levy (2013).
 Kind Lady, un film américain réalisé par John Sturges (1951).

Voir aussi 
 kind sur le wiktionnaire.